Pseudosigmoidea är ett släkte av svampar. Pseudosigmoidea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudosigmoidea